Jakubowice ist der Name folgender Orte in Polen:
 Jakubowice (Działoszyce) in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Jakubowice (Kluczewsko) in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Jakubowice (Ożarów) in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Jakubowice (Proszowice) in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Jakubowice (Annopol) in der Woiwodschaft Lublin
 Jakubowice (Kudowa-Zdrój) in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Jakubowice (Oława) in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Jakubowice (Branice) in der Woiwodschaft Oppeln
 Jakubowice (Byczyna) in der Woiwodschaft Oppeln
 Jakubowice (Niemodlin) in der Woiwodschaft Oppeln
 Jakubowice (Pawłowiczki) in der Woiwodschaft Oppeln
 Jakubowice (Wilków) in der Woiwodschaft Oppeln

Siehe auch: Jakubovice